O termo toninha pode remeter aos seguintes artigos da Wikipedia:

Golfinho, que têm a designação comum de toninha;
Franciscana, Pontoporia blainvillei, mamífero aquático também chamado toninha;
Cetáceo, designação comum aos mamíferos marinhos, da família Phocoenidae, tais como o boto e o porco-do-mar;
Phocoena phocoena, a Toninha-comum, uma espécie de cetáceo marinho da família Phocoenidae.

Ver também

Batalha das Toninhas

Desambiguação